Heinrich Germer ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Germer (Komponist) (1837–1913), deutscher Komponist und Klavierpädagoge
 Heinrich Germer (Politiker) (1900–1952), deutscher Politiker (SED)

Siehe auch:
 Heinrich-Germer-Stadion, Sportanlage in Magdeburg